Concili de Clarmont (535)
 Concili de Clarmont (1095)